Гран-при Бразилии 1992 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на трассе Интерлагос в Бразилии. Соревнования состоялись 5 апреля 1992 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Риккардо Патрезе 1:19,490

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии